Brilliance steht für:

 Brilliance, chinesische Automarke
 Brilliance China Automotive Holdings, Konzern mit Sitz in Bermuda
 BMW Brilliance Automotive, chinesischer Automobilhersteller
 Renault Brilliance Jinbei Automotive, chinesischer Automobilhersteller